Borstbladlöss (Drepanosiphidae) är en familj av insekter. Borstbladlöss ingår i ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

 
Halvvingar